Мото Гран-Прі Арагону 2014 року, офіційна назва Gran Premio Movistar de Aragón — чотирнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 26—28 вересня 2014 року на автомотодромі Моторленд Арагон, розташованому у муніципалітеті Альканьїс у Іспанії. Етап став 5-м в історії Гран-Прі Арагону та 3-м у цьому році на території Іспанії. Гонка в «королівському» класі стала 800-ю в історії та була однією з найбільш захоплюючих у сезоні.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 116,794 км (23 кола).

До змагань повернувся Нікі Гейден, який пропустив 4 гонки через травму. Напередодні Гран-Прі команда «Avintia Racing» оголосила про підписання контракту із «Ducati Corse» на лізинг мотоциклів марки у сезонах 2015—2016. Внаслідок цього, один із гонщиків команди, Гектор Барбера виступав на Гран-Прі Арагону на мотоциклі Ducati GP14.

На старті гонки визначилися група лідерів заїзду у складі 5 гонщиків: Марка Маркеса, який стартував з поулу та захопив лідерство, його напарника по команді Дані Педроси, напарників «Movistar Yamaha MotoGP» Хорхе Лоренсо та Валентіно Россі, а також Андреа Іаноне з «Pramac Racing» на Ducati, який непогано проводив останні гонки. Група почала поступово відриватись від переслідувачів. Проте вже на другому колі Іаноне допустив помилку та виїхав за межі треку на штучний газон, який був зволожений ранковим дощем. Він не зміг загальмувати, та для того, щоб уникнути зіткнення з бетонним відбійником, змушений був впасти та припинити гонку. Після цього група стала їхата в такому порядку: Маркес, Лоренсо, Педроса та Россі. Гонщики їхали досить щільно, готові в будь-який момент обганяти один одного. В одному з віражів четвертого кола Россі, уникаючи зіткнення з Педросою, теж виїхав за межі треку, впавши після цього з мотоциклу на великій швидкості. Внаслідок аварії у нього різко зменшився тиск, і він був терміново переміщений у мобільну клініку для огляду. Після гонки йому зробили детальну МРТ в найближчій клініці у Альканьїсі, яка не виявила серйозних ушкоджень.

Після падіння «Доктора» Лоренсо залишився на самоті у боротьбі з двома заводськими Honda. На деякий час здалося, що Маркес поїде у відрив і виграє чергову гонку, проте Хорхе зумів нав'язати боротьбу лідеру чемпіонату. На 9-му колі він зміг обігнати Маркеса, проте на 11-му колі знову пропустив його вперед. Весь цей час Педроса їхав за ними, прагнучи скористатись з їхньої боротьби. В другій половині гонки почав накрапати дощ. На 16-му колі маршали показали білий прапор, що символізувало оголошення дирекцією гонки мокрою. Гонщики повинні були заїхати у бокси на зміну мотоциклів із мокрими покришками (для сухого треку гонщики використовують мотоцикли із покришками буз малюнку протектора, так звані «сліки», які при використанні на мокрій трасі стають небезпечними). Першим на заміну заїхав Алеїч Еспаргаро (що дозволило йому згодом потрапити на подіум).

Проте гонщики з лідируючої трійки продовжували гонку без зміни мотоцикла. З міркувань безпеки, вони змушені були сповільнитись. На 16-му колі Педроса обігнав Лоренсо. Час кола лідерів зріс до 15 секунд в порівнянні з першими колами. Лоренсо вирішив не ризикувати і на 19-му колі заїхав на зміну мотоциклу. Це рішення стало ключовим для нього. Внаслідок зміни мотоцикла він зумів стабілізувати свою їзду. Повернувшись у гонку третім, він став поступово скорочувати своє відставання від лідерів.

Водночас Маркес із Педросою продовжували ризикувати, не міняючи байки. Першим поплатився за це Даніель — в одному з поворотів 19-го кола Педроса впав, спіймавши лоусайд. Через падіння він втратив близько 1 хвилини, після чого змушений був заїхати на зміну мотоцикла, з якої виїхав 14-м.

Недовго їхав на «сліках» і Маркес — на наступному, 20-му колі, він, як і Педроса, спіймав лоусайд, після чого змушений був заїжджати на перезмінку. Падінням обох гонщиків «Repsol Honda» сповна скористався Лоренсо, який впевнено довів гонку до перемоги з понад 10-секундною перевагою. За друге місце розгорнулася боротьба: Алеїч Еспаргаро, який першим заїхав на зміну мотоцикла, після падіння пілотів Honda, піднявся на друге місце. Йому навздогін кинувся Кел Кратчлоу, який на колі відігрував майже по 1 секунді. З останнього повороту вони вийшли разом, проте до фінішу обійти Еспаргаро йому не вистачило часу — в підсумковій таблиці їх розділило лише 0,017 с.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 106,638 км (21 коло).

У гонці тайський гонщик Раттапарк Вілайро замінив у команді «AirAsia Caterham» американця Джоша Херріна, француз Флоріан Маріно замінив у команді «NGM Forward Racing» травмованого Сімоне Корсі, американець Кенні Ноєс замінив у команді «Teluru Team JiR Webike» японця Тетсуту Нагашіму, у команді «Tasca Racing Moto2» Алекса де Анджеліса, який виступав у класі MotoGP, заміняв Ріккардо Руссо.

Зі старту традиційно лідерство захопив фін Міка Калліо, йому навздогін кинувся іспанець Маверік Віньялес, який стартував з поулу, та ще 5 гонщиків; загалом лідируюча група налічувала 7 спортсменів. На четвертому колі фіна обігнав Віньялес, який до самого фінішу вже не віддав своєї переваги. Натомість в боротьбі за 2-7 позиції до самого кінця гонки відбувалися обгони серед гонщиків. На сьомому колі Міку Калліо обігнав Домінік Аегертер, якого на наступному колі пройшов Йоан Зарко. Калліо поступово втрачав свої позиції, фінішувавши 7-м. На 11-му колі лідер чемпіонату Естів Рабат вийшов на 2-е місце, на якому і закінчив гонку. Третім, як і на попередній гонці, фінішував Йоан Зарко. Результати гонки лише зміцнили лідерство Рабата у загальному заліку, перевага на Калліо зросла до 33 очок.

Примітка:* — гонщик був покараний проїздом по піт-лейн через фальшстарт.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 101,56 км (20 кіл).

На етапі по вайлд кард виступили Габріель Родріго (шостий виступ у сезоні) та Хірокі Оно (дебютний виступ у сезоні).

Зі старту гонки розгорілася запекла боротьба за лідерство. Лідер сезону, австралієць Джек Міллер, який стартував з 4 місця, зумів на початку гонки захопити лідерство. В авангарді гонки компанію йому склали Данні Кент та Алекс Рінс. Незабаром до них приєднався Алекс Маркес. Між гонщиками проходила щільна боротьба з численними обгонами. Так, на 4-му колі, це призвело до контакту між мотоциклами Маркеса та Міллера, внаслідок чого останній втратив контроль над байком та піймав хайсайд, вибувши з боротьби за перемогу. Щоправда, він зміг повернутись у гонку, але на фініші програв переможцю 3 кола. Всередині гонки до лідируючої групи приєднався чех Якуб Корнфейл, деякий час він навіть перебував на 2-му місці.

Складними погодними умовами, в яких проходила гонка, скористався Романо Фенаті. Переможець трьох гонок на початку сезону, здавалося, згадав свої тріумфи. Хоча він стартував з 13-го місця, на першому колі, внаслідок щільної боротьби, він опустився на 19-те місце. Проте, з кожним колом він почав відігравати по кілька позицій. До середини гонки він впритул наблизився до лідируючої групи, на 12-му колі очоливши заїзд. Алекс Маркес не погодився з таким розвитком подій, обігнавши італійця. Проте на останньому колі сильнішим виявився все ж Фенаті, який здобув четверту перемогу у сезоні.

Друге місце зайняв Алекс Маркес, що принесло йому 20 очок в загальному заліку. Невдача Міллера дозволила іспанцю вперше у сезоні вийти в лідери загального заліку.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Рекорди 
 Перемогу у 800-тій гонці «королівського» класу отримав Хорхе Лоренсо.
 Бодай один з гонщиків команди «Repsol Honda» не фінішував на подіумі вперше за останні 36 гонок, з моменту Гран-Прі Сан Марино-2012.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Арагону
2014
Арагон
Вересень 2014